D22 (hunebed), een hunebed in Drenthe
 D22 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië
 ECO-code voor de Aljechin-variant van het aangenomen damegambiet, een opening in het schaakspel